Terry Dobson (1937–1992) – aikidoka statunitense
 Terry Dobson (1952) – cantante britannico